Stati Uniti d'America
 Brooksville – capoluogo della Contea di Hernando, Florida
 Brooksville – capoluogo della Contea di Bracken, Kentucky
 Brooksville – città della Contea di Hancock, Maine
 Brooksville – città della Contea di Noxubee, Mississippi
 Brooksville – città della Contea di Pottawatomie, Oklahoma